

Patronyme 

 Ekkehart Rautenstrauch (1941-2012), artiste germano-français ;
 Johann Rautenstrauch (1746-1801), homme de lettres germano-autrichien ;
 Walter Rautenstrauch (1880-1951), ingénieur mécanicien qui a assumé la présidence du département génie industriel de l'université Columbia dans les années 1930.

Autres 
 Musée de Rautenstrauch-Joest, musée ethnographique situé à Cologne en Allemagne.